Трансграничный заповедник Каванго-Замбези () — крупнейшая в Африке заповедная территория, расположенная в пяти странах: Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве и Намибии. На территории заповедника отсутствуют пограничные преграды, что позволяет животным свободно мигрировать по всей его территории.

Состав 

В Трансграничный заповедник Каванго-Замбези включены следующие области:
 Юго-восток Анголы
 Юго-запад Замбии
 Север Ботсваны
 Запад Зимбабве
 Большая часть бассейна верховий Замбези
 Речной бассейн Окаванго
 Дельта Окаванго
 Полоса Каприви
 Национальный парк Хванге
 Национальный парк Чобе
 Национальный парк Бвабвата
 Национальный парк Нхаи Пан
 Водопад Виктория

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Анголы
Национальные парки Ботсваны
Национальные парки Замбии
Национальные парки Зимбабве
Национальные парки Намибии